Bernardinus van Sienakerk (Krakau) - Kerk in Krakau, Polen
 San Bernardinokerk (Urbino) - Kerk in Urbino, Italië
 San Bernardinokerk (Verona) - Kerk in Verona, Italië